Manévr může být:

 organizovaný pohyb nebo postup vojenských (či jiných ozbrojených) sil – tedy válečný manévr
 synonymum pro promyšlený postup či taktiku – kupříkladu volební manévr, předjížděcí manévr apod.
 větší vojenské cvičení, tedy vojenský manévr
 naučený pohyb, případně série pohybů prováděných za léčebným či diagnostickým cílem, v této souvislosti se používá též pojmu "hmat"
 Heimlichův manévr
 Manévry, epizoda seriálu Star Trek: Vesmírná loď Voyager

(fr. manoeuvre; z lat. manus - ruka a opus, operis - dílo)